Municipio de Elm puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elm (condado de Dickey, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Elm (condado de Grant, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Elm (condado de Allen, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Elm (condado de Putnam, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Elm (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Elm (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.